Urocampus är ett släkte av fiskar. Urocampus ingår i familjen kantnålsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kantnålsfiskar
Urocampus